Архиепархия Тривандрума () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Тируванантапурам, Индия. В митрополию Тривандрума входят епархии Аллеппи, Квилона, Неяттинкары, Пуналура. Кафедральным собором архиепархии Тривандрума является церковь святого Иосифа.

История 
1 июля 1937 года Римский папа Пий XI издал буллу In ora Malabarica, которой учредил епархию Тривандрума, выделив её из епархии Квилона. В этот же день епархия Тривандрума вошла в Вераполи. 

14 июня 1996 года епархия Тривандрума передала часть своей территории для возведения новой епархии Неяттинкары.

3 июня 2004 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Sacratissimi Cordis Iesu, которой возвёл епархию Тривандрума в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 епископ Vincent Victor Dereere (1.07.1937 — 1.10.1966);
 епископ Петер Бернард Перейра (1.10.1966 — 13.06.1978);
 епископ Бенедикт Якоб Ачарупарамбил (3.08.1979 — 31.01.1991);
 архиепископ Maria Callist Soosa Pakiam (31.01.1991 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла In ora Malabarica , AAS 30 (1938), стр. 90 
 Булла Sacratissimi Cordis Iesu

Ссылки 
 Официальный сайт епархии  
 Информация  

Тривандрум